O Centro de Ligação Internacional das Maçonarias Femininas (CLIMAF) foi fundado em 1982 e é um organismo internacional que visa reagrupar as Obediências Maçônicas femininas.

Objectivos 
O seu principal objectivo é de criar, para as suas Obediências membros, um espaço de reflexão e troca de ideias, com vista ao desenvolvimento de acções comuns tendo em vista a promoção dos valores da maçonaria universal em geral e da maçonaria feminina em particular.

Com vista a prosseguir esse fim fazem encontros regulares entre todas as Obediências Maçônicas que são membros deste organismo.

Grande Loja Feminina de França 
A maior destas Obediências Maçónicas é a Grande Loja Feminina de França que deu origem ao aparecimento de muitas das Grandes Lojas Femininas que fazem parte deste organismo dando origem por sua intervenção directa às Obediências Maçônicas seguintes:

 Grande Loja Feminina da Bélgica (fundada em 1974);
 Grande Loja Feminina de Espanha (fundada em 2005);
 Grande Loja Feminina de Portugal (fundada em 1996);
 Grande Loja Feminina da Suíça (fundada em 1976);
 Grande Loja Feminina e Simbólica da Venezuela (fundada em 2005).

Esta é por este motivo a principal dinamizadora desta organização, bem como, da criação de Grandes Lojas Femininas em todo o mundo.

Organica 
Com vista a prosseguir os seus fins fazem encontros regulares, que denominam de Congressos, entre todas as Obediências Maçônicas que são membros deste organismo, nestes congressos são apresentados reflexões que discutidas por todos e coordenadas acções com vista a reforçar a presença e a implantação de Grandes Lojas Femininas no Mundo.

No ano de 2006, o Congresso, ocorreu em Lisboa, estando presentes nestes mais de trezentas irmãs vindas de todo o mundo.

Membros 
As Obediências Maçónicas membros do CLIMAF são:
 Grande Loja Feminina da Alemanha;
 Grande Loja Feminina da Bélgica;
 Grande Loja Feminina de Espanha;
 Grande Loja Feminina de França;
 Grande Loja Maçónica Feminina de Itália;
 Grande Loja Feminina de Portugal;
 Grande Loja Kaliphatera (da Grécia);
 Grande Loja Feminina da Suíça;
 Grande Loja Feminina e Simbólica da Venezuela.

Bibliografia 
 

Maçonaria
Mulheres e maçonaria
C